Hamburg European Open 2022 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i Am Rothenbaum i Hamburg, Tyskland i perioden 18. - 24. juli 2022. Det var den 116. udgave af Hamburg European Open siden den første turnering i 1892. Turneringen var en del af ATP Tour 2022 i kategorien ATP Tour 500 og en del af WTA Tour 2022 i kategorien WTA 250.

Herresingletitlen blev vundet af 20-årige Lorenzo Musetti, som i finalen besejrede 19-årige Carlos Alcaraz med 6-4, 6-7(6), 6-4 efter to timer og 47 minutter, og som dermed vandt sin første titel på ATP Tour. Det var endvidere Musettis første ATP-finale, mens Alcaraz var i sin sjette finale, men det var første gang, at spanieren måtte forlade en slutkamp på touren i taberens rolle. Finalepladsen medførte, at Carlos Alcaraz avancerede til femtepladsen på ATP's verdensrangliste, hvilket var hans debut i top 5 som den næstyngste siden 2000, kun overgået af Rafael Nadal. Lorenzo Musetti sprang 31 pladser op på ranglisten til en ny personlig rekord som nr. 31.

Bernarda Pera satte også ny personlig rekord på WTA's verdensrangliste, efter at hun vandt damesingletitlen med en finalesejr på 6-2, 6-4 over Anett Kontaveit, hvilket bragte hende op på ranglistens 54.-plads. Pera sejrede for anden uge i træk på WTA Tour, idet hun ugen før også havde vundet turneringen i Budapest, og hun spillede sig igennem begge turneringer uden sættab. Det var hendes første to singletitler på WTA Tour, og hun blev den første amerikaner siden 2013, der vandt to grusturneringer i samme sæson på WTA Tour.

I herredoublefinalen vandt Lloyd Glasspool og Harri Heliövaara med 6-2, 6-4 over Rohan Bopanna og Matwé Middelkoop, og dermed fik den britisk-finske duo revanche for kvartfinalenederlaget til netop Bopanna og Middelkoop ved French Open tidligere på sæsonen. Glasspool og Heliövaara vandt deres første turnering i 2022 i deres fjerde finale i denne sæson, og parret gik igennem turneringen uden sættab. Parret vandt deres anden turnering som makkere, idet de tidligere havde vundet en titel i 2021, men det var deres første titel på ATP Tour 500-niveau. Sejren var Glasspools anden ATP-titel i herredouble, mens Heliövaara vandt sin tredje doubletitel på ATP Tour.

Damedoubletitlen blev vundet af Sophie Chang og Angela Kulikov, der i finalen besejrede Miyu Kato og Aldila Sutjiadi med 6-3, 4-6, [10-6]. Chang og Kulikov var begge i deres første WTA-finale og vandt altså deres første titel på WTA Tour.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg € 1.973.889, fordelt på € 1.770.865 i herrernes rækker og € 203.024 i kvindernes rækker. Præmierne fordelte sig som følger.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere, der fordelte sig på:
 24 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 6. juni 2022 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 1 lucky loser fra kvalifikationen (markeret med LL).

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen i herredouble havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 12 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 1 par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).
 1 lucky loser fra kvalifikationen (markeret med LL).

Kvalifikation 

Fire par spillede i kvalifikationen om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere, der fordelte sig på:
 21 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 20. juni 2022 (fire uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 2 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen.

Damedouble 

Turneringen i damedouble havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Eksterne henvisninger 
 Hamburg European Open  
 ATP Tour - Hamburg 2022 - Results 
 WTA - Hamburg 2022 - Draws

Noter 

2022
WTA Tour 2022
ATP Tour 2022